Le championnat d’Europe masculin de basket-ball des 20 ans et moins 2017 est la  du championnat d'Europe de basket-ball des 20 ans et moins. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans les villes de Heraklion, La Canée et Réthymnon en Grèce du 15 au 23 juillet 2017.

Équipes participantes

Rencontres

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tableau final

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Leaders statistiques

Points

Rebonds

Passes

Récompenses 

 Vainqueur : 

 MVP de la compétition (meilleur joueur) :  Vassilis Charalampopoulos

 5 de la compétition :
  Vassilis Charalampopoulos
  Antonis Koniaris
  Tamir Blatt
  Amine Noua
  Tryggvi Hlinason

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

2017
Basket-ball M20
Basket-ball M20
Europe M20
Europe M20
Basket-ball, Europe M20
Sport en juillet 2017
Héraklion
La Canée
Réthymnon